Ramessés X foi o nono faraó da XX dinastia egípcia. Era filho de Ramessés IX, seu antecessor, conhecendo-se muito pouco sobre o seu reinado. Alguns egiptólogos atribuem-lhe um reinado de dez anos (1109-1099 a.C.), enquanto que outros quatro anos (1106-1102 a.C.). 

O seu reinado foi marcado por períodos de fome e por uma vaga de assaltos aos túmulos reais situados no Vale dos Reis, necrópole de eleição dos faraós do Império Novo. Os túmulos de soberanos de épocas antigas, situado em locais mais distantes, foram também alvo de pilhagens. 

O seu túmulo está localizado no Vale dos Reis (KV 18), perto do túmulo de Seti I, não tendo sido alvo de estudos aprofundados. A sua múmia não foi ainda encontrada.

Titulatura

Bibliografia 

 

Faraós da XX dinastia egípcia